Claude Geoffroy ist der Name folgender Personen:

* Claude Geoffroy (Unternehmerin), französische Saatguthändlerin 
 Claude François Geoffroy (1729–1753), französischer Chemiker
 Claude-Joseph Geoffroy (Geoffroy der Jüngere; 1685–1752), französischer Botaniker, Mykologe und Apotheker